O BRT ABC é um futuro sistema de ônibus de trânsito rápido (BRT) para a área sudeste da Região Metropolitana de São Paulo como sucessor do projeto de monotrilho da Linha 18 do Metrô de São Paulo, cancelada em 2019 pelo governo João Doria.

Características 
O sistema contará com 82 ônibus elétricos dispostos em três linhas de igual trajeto, porém com esquema de atendimento diferenciado. A linha paradora passará por todas as 20 estações e 3 terminais, com velocidade média de 19 km/h e intervalo de 4 minutos no pico. A linha semi-expressa atenderá os 3 terminais e 5 estações de interesse com 23 km/h de velocidade média e 3 minutos de intervalo no pico. A linha expressa apenas atenderá os 3 terminais e possuirá o maior intervalo — 8 minutos no horário de pico —, porém trafegará na velocidade média de 25 km/h.

A operadora Metra construirá e operará todo o trajeto de 17,3 km do serviço entre o Terminal Metropolitano de São Bernardo do Campo e o Terminal Sacomã até 2046, quando o contrato poderá ser renovado. O tempo de percurso entre os dois terminais será de 40 minutos na linha expressa, 43 da semi-expressa e 52 na paradora.

 Terminal São Bernardo do Campo
O terminal conta com linhas metropolitanas que ligam o município a Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Osasco, além do Corredor Metropolitano São Mateus–Jabaquara. A faixa exclusiva do BRT seguirá ao norte pela Av. Aldino Pinotti até o Shopping Metrópole.

 Estação Metrópole
Situada nas imediações do shopping homônimo, também terá como ponto de interesse uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e uma área hospitalar e de serviços médicos ao leste da estação.

 Estação Aldino Pinotti
Atenderá o complexo de condomínios nessa avenida bem como o Terminal Municipal Paço e o Parque das Bicicletas.

 Estação Abrahão Ribeiro
Seguindo a noroeste pela Av. Lauro Gomes e contornando o Ribeirão dos Meninos, terá público predominantemente residencial. Desta estação até Afonsina, a margem leste do ribeirão é Santo André.

 Estação Senador Vergueiro
Após a confluência da Av. Lauro Gomes com a Av. Senador Vergueiro, a estação estará próxima ao Hipermercado Carrefour, à Universidade Federal do ABC, ao Ginásio Poliesportivo e ao Fórum Municipal. Segue pela Av. Lauro Gomes.

 Estação Winston Churchill
Localizada estrategicamente no cruzamento da Av. Lauro Gomes com a Av. Winston Churchill e seu prolongamento, a Avenida Atlântica, receberá passageiros das linhas municipais e metropolitanas do entorno. Será a primeira estação atendida pela linha semi-expressa.

 Estação Vila Vivaldi
Seguindo pela Av. Lauro Gomes, será nas proximidades dos clubes e escolas esportivas da Vila Vivaldi.

 Estação Fundação do ABC
Atenderá o público da Faculdade de Medicina do ABC e de seu hospital e também o público do  Centro Universitário Fundação Santo André, além da "CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER RONALD MCDONALD'"' estará nas proximidades do cruzamento da Av. Lauro Gomes com a Av. Lions.

 Estação Afonsina
No cruzamento da Av. Lauro Gomes com a R. Afonsina, a estação terá público residencial e advindo de outras linhas da região. Última estação que faz divisa com Santo André. Será a segunda estação atendida pela linha semi-expressa.

 Estação Rudge Ramos
Ainda na mesma avenida, estará localizada entre os cruzamentos da mesma com a Av. Lions Club e a Av. São João Batista. Sendo a primeira estação em São Caetano do Sul, a denominação da avenida se altera para Av. Guido Aliberti. A outra margem do ribeirão continua sendo São Bernardo do Campo.

 Estação Instituto Mauá
Será usada pelo público do Instituto Mauá de Tecnologia, localizada na próxima à portaria e à Praça Mauá, recebendo também passageiros da Av. Dr. Rudge Ramos, com muitas concessionárias de veículos no trecho. Será a parada mais próxima da Rodovia Anchieta, que segue também em paralelo. Será a terceira estação atendida pela linha semi-expressa.

 Estação Vila Império
Seguindo pela Av. Guido Aliberti, atenderá público residencial e da Universidade Anhanguera.

 Estação Jardim São Caetano
Estação próxima à R. Bartolomeu Bueno da Silva, receberá público residencial e da Fatec e Etec São Caetano do Sul. Margem oposta atinge limite de município entre São Bernardo do Campo e São Paulo, tendo como ponto de interesse o pátio do Detran e as indústrias da Vila Liviero.

 Estação Estrada das Lágrimas
Localizada no cruzamento da Av. Guido Aliberti com a Estrada das Lágrimas próxima ao Bosque do Povo, uma das principais ligações entre São João Clímaco e São Caetano do Sul.

 Estação Cerâmica
Próxima ao Hospital São Luiz no bairro homônimo, terá como ponto principal o Park Shopping São Caetano. Será a quarta estação atendida pela linha semi-expressa.

 Estação CEU Meninos
Ainda na margem oposta ao CEU e à escola estadual, será nas imediações da Av. Guido Aliberti com a R. Barbinos, outra ligação de São João Clímaco a São Caetano do Sul.

 Estação Goiás
Atenderá a Av. Goiás, no centro da cidade, e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Será a quinta estação atendida pela linha semi-expressa.

 Estação Almirante Delamare
Para garantir a alta demanda que estará concentrada entre essa e a estação anterior, o fim da Estrada Almirante Delamare, que liga Cidade Nova Heliópolis ao centro de São Caetano do Sul, também contará com uma estação. Deixa São Caetano do Sul e o Ribeirão dos Meninos para seguir a noroeste na Av. Presidente Wilson, paralela à Linha 10 da CPTM, agora completamente em São Paulo.

 Estação Alcatis
Nas proximidades da rua homônima, atenderá ao outro pátio do Detran, bem como um clube localizado na região.

 Estação Albino Morais
Segue pela Av. Presidente Wilson, estando a estação perpendicular à R. Albino de Morais. De todo o trecho, é a região mais adensada com indústrias.

 Terminal Tamanduateí

As três linhas fazem parada na Estação Tamanduateí, onde será possível fazer integração paga para a Linha 2 do Metrô de São Paulo e a Linha 10 da CPTM.

 Estação Rua do Grito
Provavelmente seguirá a R. Aída até a Estação Rua do Grito do Expresso Tiradentes, onde poderá seguir pela via exclusiva do BRT paulistano até a plataforma superior do Terminal Sacomã.

 Terminal Sacomã
Com a possibilidade de integração paga à Linha 2, o terminal possui linhas municipais para os principais destinos e linhas metropolitanas para Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá.

História 
Em maio de 2021, o início das obras foi anunciado para começar em setembro de 2021. O primeiro trecho passará a operar após o segundo semestre de 2022.

Em 10 de Junho de 2021, saiu a notícia onde o desembargador Marrey Uint suspendeu, através de liminar monocrática, a prorrogação da concessão da Metra alegando, dentre outros motivos, que o período desta extrapolaria o tempo máximo permitido (35 anos no total) e que a permissão extra para operar as 85 linhas de ônibus intermunicipais da região do Grande ABC e a construção do modal não dispensam a contratação de empresa através de processo licitatório. 

Bus Rapid Transit